Ruddy ist der Familienname folgender Personen:

 Albert S. Ruddy (* 1930), kanadischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Craig Ruddy (1968–2022), australischer Maler
 Francis Stephen Ruddy (1937–2014), US-amerikanischer Diplomat
 John Ruddy (* 1986), englischer Fußballtorwart
 Joseph Ruddy (1878–1962), US-amerikanischer Schwimmer und Wasserballspieler

Siehe auch:
 Ruddy Buquet (* 1977), französischer Fußballschiedsrichter